Deconcentratie kan verwijzen naar:

 Een vorm van spreiding van de staatsmacht; zie deconcentratie (staatsbestuur)
 Een bepaald beleid binnen de gehandicaptenzorg; zie deconcentratie (gehandicaptenzorg)